Александр Семёнович Брод (, Куйбышев, РСФСР, СССР) — российский правозащитник и общественный деятель. Директор Московского бюро по правам человека с 2002 года, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Член Общественной палаты России (2008—2012), член рабочей группы комитета по законодательству Госдумы РФ, бывший член президиума Российского еврейского конгресса.

С 2023 года, как лояльный Кремлю правозащитник, находится под санкциями всех стран Евросоюза за распространение российской пропаганды и дезинформации о нападении России на Украину.

Ранние годы и карьера 
Окончил филологический и юридический факультеты Самарского государственного университета. Трудовую деятельность начал на самарском областном телевидении, в местных газетах.. Публиковаться начал с 1983 года.

В 1990—2002 гг. — основатель и главный редактор межрегиональной газеты «Тарбут» («Культура»). Руководил культурно-благотворительным фондом, который реализовывал издательские и культурно-просветительские программы, правозащитные проекты.

Помимо этого Брод был продюсером спектаклей «Король и шут» о С. Михоэлсе и В. Зускине по пьесе А. Борщаговского; «Врата раскаяния» по повести М. Гейзера. Занимался организацией в Самаре творческих вечеров В. Шендеровича, Е. Евтушенко, Ю. Шерлинга и других деятелей российской культуры. Руководил фондом «Народ вечен».

Правозащитная деятельность 
27 февраля 2002 года создал российское НПО под названием Московское бюро по правам человека (МБПЧ).. В 2003 году МБПЧ получила грант Европейской комиссии на трёхлетний (2004—2006) проект по противодействию расизму и ксенофобии в России.

В 2004 году заявил, что привлечёт к суду режиссёра Мэла Гибсона за фильм «Страсти Христовы», а также российскую компанию, осуществлявшую кинопрокат ленты.

С ноября 2001 года — руководит рядом правозащитных организаций г. Москвы.

В марте 2006 г. опубликовал 24-страничный справочник по фашистам и правым радикалам, в котором четверть текста занимают цитаты В. Путина.

В 2007 году, комментируя результаты выборов в Госдуму, заявил, что массовых нарушений не было, а имеющиеся нарушения не повлияли на результат выборов.

Говоря о войне в Южной Осетии 2008 года, Александр Брод заявил: «Судя по числу жертв и масштабам разрушений, грузины хотели оправдать название проводимой операции „Чистое поле“. Совершенно очевидно, что целью операции с подобным названием было полное уничтожение осетин в Южной Осетии». Позднее он заявил, что грузинские военнослужащие воевали под действием наркотиков. Брод сослался на свидетельства очевидцев и властей Южной Осетии, которые, как отметил Брод, видели на руках у захваченных в плен солдат следы от инъекций. По словам Брода, без подобного рода препаратов «люди не отважились бы заживо сжигать в церквях женщин и детей, забрасывать гранатами подвалы, где прятались от обстрелов мирные жители».

Руководитель проектов по исследованию проблем ксенофобии, расизма, этнической дискриминации в Российской Федерации, правовой защите граждан, правовой защите бизнеса, проведению учебно-методических семинаров для работников СМИ, правоохранительных органов, лидеров НКО, организатор издательских программ.

С 12 ноября 2012 года — член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Включён в состав совета В.Путиным персональным решением по просьбе ряда правозащитников после объявления голодовки.

В марте 2014 года Брод, вопреки позиции части СПЧ, критиковал смену власти на Украине под давлением Евромайдана, охарактеризовал случившееся как «государственный переворот силами оппозиции, радикалов, неонацистов и криминала», счёл весьма реальной угрозу массового нарушения прав россиян и геноцида русских на Украине, поддержал действия Президента РФ и Совета Федерации РФ. В сентябре 2015 года включён в санкционный список Украины.

Участие в работе общественных организаций 
C 2007 г. — сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль».

В 2008—2012 гг. — член Общественной палаты РФ.

С 2011 г. по 31.10.2013 гг. член общественного совета при ГУВД г. Москвы.

С 2011 г. — член Общероссийской общественной организации «Попечительский совет уголовно-исполнительной системы».

С 2012 г. — член Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», председатель комиссии по противодействию экстремизму.

С 2013 г. — член общественного совета Северо-Кавказского федерального округа.

Член президиума общественного научно-методического консультативного Совета при ЦИК РФ.

Член экспертного совета комитета Государственной Думы ФС РФ по делам национальностей.

Член общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» («Деловая Россия»).

Член попечительского совета благотворительного фонда «Будущее Родины» (г. Санкт-Петербург).

Член консультативного совета по делам национальностей Московской области.

Член комиссии по миграционным вопросам Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации.

Член рабочей группы комитета Государственной Думы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

Член рабочей группы по взаимодействию с представителями общественных правозащитных организаций, специалистами в области лингвистики и права управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации.

Председатель координационного совета Общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека».

Член редакционного совета газеты «Литературные вести» (орган Союза писателей Москвы). Исполнительный директор фестиваля «Ради жизни» («Культура против экстремизма, терроризма, за права человека»).

Оценки деятельности 
Со словами поддержки деятельности Брода и его организации выступали политолог Эмиль Паин, председатель Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин, режиссёр Марк Розовский.

В то же время некоторые представители правозащитных организаций и политической оппозиции оценивают работу Брода в негативных тонах. Так, Валерия Новодворская обвиняла Брода в доносительстве и сотрудничестве с Кремлём. Со своей стороны Брод выступает с резкой критикой в адрес ряда правозащитников — например, Сергея Ковалёва.

15.07.2005 в коллективном письме ряда российских правозащитников было сказано: «Мы просим не воспринимать Брода как представителя правозащитного и антирасистского движения в России и не экстраполировать ваши представления о нём на остальных».

Осенью 2012 года Брод объявил голодовку. Заявленная цель акции — протест против изменения порядка формирования СПЧ. Через 6 дней прекратил голодовку, был включён Путиным в состав совета. Акция Брода вызвала неоднозначные отклики в правозащитной среде: ряд членов Совета ходатайствовали за Брода, мотивируя его заслугами в правозащитной деятельности; по словам же главы СПЧ Михаила Федотова, «ко всяким проблемам <формирования СПЧ> нужно относиться спокойно и принимать как данность, если решение принято коллегиально». «Объявление голодовки по такому поводу — признак неадекватности, а неадекватный человек не может претендовать на то, чтобы заниматься развитием гражданского общества», — сказал член СПЧ Даниил Дондурей.

Санкции

24 июня 2021 года внесен в санкционный список Украины.

С 25 февраля 2023 года находится под санкциями всех стран Евросоюза за поддержку российской войны, распространение российской пропаганды и дезинформации о войне:

Александр Брод - лояльный Кремлю правозащитник... С начала российской агрессии против Украины, он оправдывал вторжение России и распространял российскую пропаганду и дезинформацию о войне. Он отрицал ответственность ВС РФ за военные преступления, совершенные в Буче, ложно возлагая вину на украинские силы. Он также распространял дезинформацию о якобы нацистских преступлениях, совершенных правительством Украины против собственного народа.

Награды и премии 
В 2003 году стал лауреатом премии «За вклад в развитие еврейской жизни в России» Федерации еврейских общин России в номинации «Правозащитная деятельность» «Человек года».

Лауреат премии «Человек года» («За противодействие экстремизму и ксенофобии»).

В 2008 г. награждён Золотым почётным знаком «Общественное признание» «За большой личный вклад в развитие гражданского общества и правозащитного движения в России, плодотворную и эффективную общественно-просветительскую деятельность, активную высоконравственную позицию».

Награждён почётными знаками Гильдии Российских адвокатов, Ассоциации ветеранов Великой Отечественной войны (США, г. Нью-Йорк), почётными грамотами Общественной палаты РФ.

В 2010 г. награждён Золотой медалью им. Ф. Н. Плевако.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Московского бюро по правам человека 

Правозащитники России
Члены Общественной палаты России (2008—2010)
Члены Общественной палаты России (2010—2012)
Члены президиума Российского еврейского конгресса
Члены «Правого дела»
Члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Общественные деятели России
Родившиеся в Самаре
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине